Тлакуазинга има више значења:

 Тлакуазинга (Мистла де Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тлакуазинга (Зонголика), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику